Cervantesia är ett släkte av sandelträdsväxter. Cervantesia ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsväxter
Cervantesia